Fou la 2a edició de la Lliga catalana de bàsquet. El sistema de competició es va modificar reduint la fase de lligueta a 6 partits i afegint semifinals. La final entre Barça i la Penya fou un èxit que va a omplir el Palau Municipal d'Esports com la final anterior.

Lliga Regular

Resultats

Semifinals 

|}

anada

tornada

Final

Referències 

Lliga catalana de bàsquet masculina